— крупный японский частный железнодорожный оператор и центральная компания группы , которая вовлечена в общественный транспорт, торговлю недвижимостью, розничную торговлю и другие отрасли. Линии компании соединяют центральную часть японской столицы Токио с городами префектуры Сайтама. Компании также принадлежит обширная сеть автобусных маршрутов и такси.

История 
Компания была основана в 1894 году и в декабре того же года начала обслуживание железной дороги Кавагоэ на участке от Кокубундзи до Кавагоэ. В последующие годы было построено несколько линий, ведущих в префектуру Сайтама от станции Синдзюку. В 1943 году компания была объединена с другой компанией — Musashino Railway, которая управляла линей Икэбукуро — Ханно с 1915-го года.

21 декабря 2005 года акционеры компании проголосовали за то, чтобы отстранить от управления компанией корпорацию «Кокудо» (которая до этого являлась основным держателем акций) и её президента , который был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы в октябре того же года за использование в торгах инсайдерской информации. Реорганизация была завершена к февралю 2006 года созданием холдинговой компании Seibu Holdings, Inc., объединяющей железнодорожный бизнес и сеть отелей Prince Hotels. Крупнейшим акционером новой компании стала американская Cerberus Group.

Линии компании 

Железнодорожная сеть компании насчитывает 179,8 км путей. Линии разделены на две группы. Точкой пересечения этих двух групп является станция .

Seibu Railway известна своими составами, раскрашенными в ярко-жёлтый цвет, но в последнее время новые серии вагонов имеют неокрашенные корпуса из нержавеющей стали с синей полосой посередине.

Группа линий Икэбукуро 
Группа линий Икэбукуро включает в себя линию Икэбукуро и все её ответвления.
 Линия Икэбукуро (池袋線): ——— (57,8 км)
 Сквозное сообщение с линией Юракутё до станции  и с линией Фукутосин до станции 
 Линия Сэйбу-Титибу (西武秩父線): — (19,0 км)
 Линия Сэйбу-Юракутё (西武有楽町線): — (2,6 км)
 соединяет линию Икэбукуро с сетью компании Tokyo Metro
 Линия Тосима (豊島線): — (1,0 км)
 Линия Саяма (狭山線): — (4,2 км)

Группа линий Синдзюку 
Группа линий Синдзюку включает в себя линию Синдзюку и все её ответвления, а также линию Тамагава, которая, не будучи ответвлением, ранее принадлежала компании-оператору линии Синдзюку, до объединения с группой линий Икэбукуро.
 Линия Синдзюку (新宿線): -- (47,5 км)
 Линия Сэйбуэн (西武園線): — (2,4 км)
 Линия Хайдзима (拝島線): — (14,3 км)
 Линия Тамако (多摩湖線): —— (9,2 км)
 Линия Кокубундзи (国分寺線): —— (7,8 км)
 Линия Ахина (安比奈線): —Ахина (3,2 км: грузовая, не функционирует)
 Линия Тамагава (多摩川線): — (8,0 км)

Лёгкий электропоезд 
 Линия Ямагути (山口線): — (2,8 км)

Дочерние компании 
 Prince Hotels
 Seibu Construction
 Seibu Bus
 Saitama Seibu Lions (бейсбольная команда)
 Seibu Real Estate
 Seibu Trading

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Seibu Railway 
 Официальный сайт Seibu Railway 

Компании Токио